Донецьке дербі — футбольний матч, участь в якому беруть команди з Донецька — «Шахтар» і «Металург». Обидві беруть участь у Прем'єр-лізі.

Результати матчів

Чемпіонат України 

1997-1998
 Шахтар 2:1 Металург
 Металург  Шахтар
1998-1999
 Шахтар 4:2 Металург
 Металург 0:4 Шахтар
1999-2000
 Металург 2:3 Шахтар
 Шахтар  Металург
2000-2001
 Шахтар 3:0 Металург
 Металург 1:3 Шахтар
2001-2002
 Шахтар 3:1 Металург
 Металург 0:1 Шахтар
2002-2003
 Шахтар 3:1 Металург
 Металург 0:2 Шахтар

2003-2004
 Металург 1:3 Шахтар
 Шахтар 2:0 Металург
2004-2005
 Шахтар 3:0 Металург
 Металург 1:3 Шахтар
2005-2006
 Шахтар 2:0 Металург
 Металург 1:3 Шахтар
2006-2007
 Металург 0:0 Шахтар
 Шахтар 2:1 Металург
2007-2008
 Металург 0:1 Шахтар
 Шахтар 4:1 Металург
2008-2009
 Шахтар 1:1 Металург
 Металург 1:2 Шахтар

2009-2010
 Шахтар 4:1 Металург
 Металург 0:1 Шахтар
2010-2011
 Металург 0:2 Шахтар
 Шахтар 2:0 Металург
2011-2012
 Металург 0:2 Шахтар
 Шахтар 2:0 Металург
2012-2013
 Металург 0:4 Шахтар
 Шахтар 4:0 Металург
2013-2014
 Металург 2:2 Шахтар
 Шахтар 2:1 Металург
2014-2015
 Металург  Шахтар
 Шахтар  Металург

Кубок України 

1997-1998
 Металург  Шахтар
 Шахтар  Металург

2009-2010
 Металург 2:1 Шахтар

2011-2012
 Металург 1:2 (д.ч.) Шахтар

Суперкубок України 
 Металург 0:2 Шахтар

Посилання 

 Статистика відношень 
 «Донецкое дерби» уже породило сенсацию"  

Футбольні дербі України
Спорт у Донецьку
Шахтар (Донецьк)
Металург (Донецьк)